Бірам Сінґх (? — після 1515) — рао Марвару у жовтні—листопаді 1515 року.
 Бірам Мбенда Тілор (? — 1693) — 13-й дамель (володар) держави Кайор в 1691—1693 роках.
 Альфа Букар Бірам (? — після 1847) — 10-й альмамі імамату Фута-Джаллон в 1845—1847 роках.
 Артур Бірам (1878—1967) — піонер шкільної освіти в Палестині.
 Бірам Ульд Дах Ульд Абейд (* 1965) — мавританський правозахисник, борець з рабством.
 Маме Бірам Діуф (* 1987) — сенегальський футболіст, нападник клубу «Хатайспор» та національної збірної Сенегалу.